La formula molecolare C16H18O9 può indicare:
 Acido clorogenico
 Acido chinico

Formule molecolari